Лорелла де Лука (; , Флоренція — , Чивітавекк'я) — італійська актриса.

Біографія 
Лорелла дебютувала в 1955 році у фільмі Федеріко Фелліні «Шахраї». Перший успіх до неї прийшов через рік, після ролі у фільмі «Бідні, але красиві». У 1965 році Лорелла познайомилася з режисером Дуччо Тессарі, за якого в 1971 році вийшла заміж. Згодом вона знімалася тільки в його фільмах, в тому числі в спагеті-вестернах «Пістолет для Рінго» і «Повернення Рінго». Їх дочки, Федеріка і Фіоренца, також стали актрисами. Лорелла де Лука померла 9 січня 2014 року у віці 73 років.

Фільмографія

Джерело 
 Сторінка в інтернеті 

Уродженці Флоренції
Італійські акторки
Кіноактори XX століття
Кіноактори XXI століття